Büllingen (Frans: Bullange, Waals: Bolindje) is een Duitstalige plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 5.000 inwoners. De gemeente wordt gerekend tot de streek Belgische Eifel en is met 150,49 km² de grootste gemeente van de provincie. Het oostelijkste punt van België ligt in de gemeente Büllingen.

Büllingen zelf ligt op ongeveer 570 meter hoogte en heeft bijna 1.200 inwoners. In de gemeente ligt het hoogste dorp van België, Rocherath. Het gehucht Losheimergraben, ook in deze gemeente, ligt nog wat hoger en ook het tweede hoogste punt van België, de Weisse Stein nabij Mürringen ligt in de gemeente.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen
Afst, Allmuthen, Andler Mühle, Berterath, Buchholz, Eimerscheid, Hasenvenn, Hergersberg, Holzheim, Honsfeld, Hüllscheid, Hünningen, Igelmonder Hof, Igelmondermühle, Kehr, Krewinkel, Lanzerath, Losheimergraben, Medendorf, Merlscheid, Mürringen, Rocherath-Krinkelt, Weckerath, Wirtzfeld

Natuur en landschap
Bij Büllingen stroomt de Warche welke ten noorden van de plaats wordt opgestuwd tot een stuwmeer, het Meer van Bütgenbach. Het centrale deel van de gemeente behoort tot het stroomgebied van de Warche. Het zuiden van de gemeente behoort tot het stroomgebied van de Rijn (via de Our).

Geschiedenis 
Van 1815 tot 1919 behoorde het gebied tot het Koninkrijk Pruisen. In 1920 werd het afgestaan aan België als deel van Eupen-Malmedy.

Demografische ontwikkeling

Demografische ontwikkeling voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1930 tot en met 1970=volkstellingen, 1976 inwoneraantal op 31 december

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente

Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1930 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 
 Bronnen: 1976-2000: Verkiezingsdatabase Binnenlandse Zaken2006-2012: elections2012.wallonie.be

Bezienswaardigheden
Sint-Eligiuskerk
Zie ook
 Lijst van beschermd erfgoed in Büllingen

Nabijgelegen kernen 
Bütgenbach, Wirtzfeld, Rocherath, Mürringen, Hünningen, Honsfeld, Möderscheid, Heppenbach

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in de Duitstalige Gemeenschap